Я візьму на себе відповідальність за твоє життя () — комедійно-романтична яой-манґа, написана манґакою під «Камо Набако».

Сюжет 
Елітний бізнесмен, який виявив себе у видавництві, засланий в редакторський відділ, який знаходиться поза його компетенцією. Більш того, його перший підопічний художник коміксів, з яким ніхто не може впоратися ...

Персонажі 
 Сайдзо  — елітний редактор-бізнесмен. Має темне волосся.
 Роі Морозіно (псевдонім Рукія)  — зайдиголова мангака. Має світле волосся.
 Владімір-кун (Ю-чан)  — друг дитинства Роі, з Росії (але насправді невідомо звідки і хто він насправді; скоріш за все, він громадянин Росії, але азіат) Має світле волосся. Допомагає Роі в малюванні манга.

Див. також 
 Loveless
 Яой
 Earthian
 Useless bait

Посилання 
 Манґа на сайті «AdultManga»  
 Манґа на сайті «mangafox.me»  
 Манґа на сайті «www.mangaupdates.com»  

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Камо Набако